Вінцук Вячорка (біл. Вінцук Вячорка), ім'я при народженні — Вячорка Валентин Григорович (біл. Вячорка Валянцін Рыгоравіч; *7 липня 1961, м. Берестя) — білоруський політично-громадський діяч та мовознавець, лідер партії Білоруський Народний Фронт з 1999 по 2007 роки.
 Вячорка Франтішек Валентинович (біл. Вячорка Францішак Валянцінавіч, Франак Вячорка) — білоруський молодіжний активіст.

Див. також 
 Вечірка